Psoroptes är ett släkte av spindeldjur. Psoroptes ingår i familjen Psoroptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Psoroptes